Бяла-Равска () — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Равский повят, Лодзинское воеводство. Население — 11 603 человека (на 2004 год). Административный центр гмины — город Бяла-Равска.

Соседние гмины 
 Гмина Блендув
 Гмина Ковесы
 Гмина Мщонув
 Гмина Новы-Кавенчин
 Гмина Рава-Мазовецка
 Гмина Регнув
 Гмина Садковице

Фотографии

Ссылки 
 Официальная страница 

гмины Лодзинского воеводства